Кулат — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Луговского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на южном берегу озера Солёный Кулат, на расстоянии примерно 29 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 179 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 42,9 %, женщины — соответственно 57,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Дачная).

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)